«Два Папы» () — фильм бразильского режиссёра Фернанду Мейреллиша, вышедший на экраны в 2019 году, снят по сценарию Энтони Маккартена, основанном на его же пьесе «Папа» 2017 года. В главных ролях Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс.

Премьера состоялась на кинофестивале в Теллурайде 31 августа 2019 года. Фильм вышел в ограниченный прокат 27 ноября 2019 года в США и 29 ноября 2019 года в Великобритании, в цифровом формате фильм стал доступен с 20 декабря 2019 года на Netflix.

Сюжет 
Кардинал Хорхе Марио Бергольо, архиепископ Буэнос-Айреса (Джонатан Прайс), несмотря на солидный возраст, жизнерадостен, динамичен и любознателен, он старается идти в ногу со временем, ратует за перемены и обновление католической церкви. Кардинал часто разговаривает с людьми прямо на улицах, обожает футбол и как истинный аргентинец раз в неделю танцует танго. После кончины Иоанна Павла II Бергольо считался одним из основных кандидатов, но проиграл — конклав избрал новым папой кардинала из Германии Йозефа Ратцингера, убеждённого и последовательного консерватора (Энтони Хопкинс).

Аргентинец и немец расходятся решительно во всём, кажется, что между их позициями вообще нет точек соприкосновения. В конце концов Бергольо решает отправиться в Ватикан — он намерен подать прошение об отставке и закончить свои дни простым священником в каком-нибудь провинциальном приходе. Но, уже держа в руках авиабилет в Рим, получает письмо папы Бенедикта XVI — тот вызывает кардинала на беседу.

Понтифик, демонстративно игнорируя прошение, пытается разговорить аргентинца, понять внутреннюю логику, на которой основаны его убеждения, и постепенно обнаруживает, что эта логика, настолько отличная от его собственной, в своём роде цельна, последовательна и выстрадана всей жизнью кардинала Бергольо. Несмотря на почти полное обоюдное непонимание, в ходе жарких богословских диспутов, обсуждая проблемы католической церкви и её будущее, два мудрых старика проникаются и глубоким уважением к позиции оппонента, и откровенной взаимной симпатией.

Наконец, Бенедикт XVI, всё время их общения явно размышляющий над чем-то очень важным, после долгих колебаний делает для себя окончательный вывод. Он ждал знамения, и то обстоятельство, что латиноамериканец сам, до папского вызова, собрался лететь в Рим, явило ему Божью волю. Решение верховного пастыря более чем миллиарда католиков всего мира потрясает кардинала до глубины души. Оказывается, находящийся в преклонных годах и тяжело больной понтифик уже давно вынашивал мысль совершить нечто беспрецедентное — отречься от Святого Престола. И останавливало его только одно, последнее препятствие: папа понимал, что его наиболее вероятным преемником окажется носитель совершенно чуждых ему идей, либерал и прогрессист Бергольо. Но теперь, проведя несколько дней в спорах и гораздо лучше узнав своего собеседника, перестал этого опасаться…

В финальной сцене два друга — Франциск, папа римский, давний и верный болельщик клуба «Сан-Лоренсо», и Бенедикт XVI, «pontifex emeritus», до того совершенно равнодушный к футболу, — вечером 13 июля 2014 года вместе смотрят финальный матч на первенство мира, в котором встречаются сборные команды их родных стран — Аргентины и Германии.

В ролях 
 Энтони Хопкинс — кардинал Йозеф Алоиз Ратцингер, затем папа римский Бенедикт XVI
 Джонатан Прайс — кардинал Хорхе Марио Бергольо, затем папа римский Франциск
 Хуан Минухин — Хорхе Марио Бергольо в молодости
  — кардинал Клаудиу Хуммес
 Сидни Коул — кардинал Питер Терксон
 Лисандро Фикс — отец Франсиско Яликс
 Херман де Сильва — отец Йорио
 Томас Д. Вильямс — американский журналист
 Мария Уседо — Эстер Баллестрино
 Эмма Бонино — камео

Достоверность 
Хотя значительная часть содержания фильма и основана на исторических событиях, в том числе на опубликованных текстах речей и философских дебатов, однако всё остальное содержание сюжета является вымышленным: «То, что вы всегда делаете, вы предполагаете», — сказал Маккартен в интервью «TheWrap», — «Будем надеяться, что эти предположения были основаны на фактах и ​​правде, и, надеюсь, всё было угадано верно», — добавил он.

Примечания

Ссылки 
   ()
   ()

Оригинальные фильмы Netflix
Фильмы Фернанду Мейреллиша
Фильмы о католических священниках
Фильмы Аргентины 2019 года